{{Прізвище|Задоро́жний / Задоро́жній|кат=слов
|ориг=
|суф=жн
|зак=ий
|походить=за дорогою
}}Задоро́жний (Задоро́жній) — українські і російське () прізвища. Жіноча форма — Задорожна.

 Задорожний Андрій Вікторович ( 1968) — український юрист, правозахисник. Народний депутат України 9-го скликання.
 Задорожний Андрій Володимирович (1978—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Богдан Михайлович — український германіст, професор Львівського національного університету.
 Задорожний Василь Богданович (1965—2015) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Віталій Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Вячеслав Казимирович — український політик, народний депутат України VII скликання від Партії регіонів.
 Задорожний Григорій Кирилович — учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу.
 Задорожний Дмитро Пилипович — підполковник Армії УНР.
 Задорожний Євген Ігорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Зеновій-Михайло Васильович — український вчений у галузі обліку і аудиту.
 Задорожний Іван-Валентин Феодосійович — український художник-монументаліст, живописець, графік, Заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Задорожний Іван Михайлович — український диригент, керівник капели бандуристів ім Т. Шевченка в Детройті.
 Задорожний Михайло Гнатович — радянський військовик часів Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1946).
 Задорожний Олександр Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Олександр Михайлович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Задорожний Семен, псевдо Дорош''' — учасник національно-визвольних змагань.
 Задорожний Сергій Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Задорожний Сергій Михайлович — колишній український футболіст, а нині футбольний тренер.

Задорожний — селище, Красноярузький район, Бєлгородська область
 Задорожний — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Задорожна
 Задорожнє
 Задорожній
 Задорожний провулок